Jimbo è un soprannome col quale sono stati riconosciuti diversi personaggi:
 Jimmy Connors – tennista
 Jimmy Wales – consulente finanziario e fondatore di Wikipedia, cofondata con Larry Sanger
 Jim Morrison – cantante della band The Doors
 Jimbo Kern – personaggio di South Park
 Jimmy Floyd Hasselbaink – ex calciatore olandese
 Jim Hawkins – protagonista de Il pianeta del tesoro